One People's Project, organització per a la difusió d'informació sobre racisme i grups d'ultradreta dels Estats Units
 Policia Provincial d'Ontàrio (del seu nom en anglès Ontario Provincial Police), cos de policia de la província d'Ontàrio, al Canadà
 Oficina de Planejament i Pressupost, organisme d'assessorament en temes d'economia i desenvolupament del govern de l'Uruguai
 On-Line Picasso Project, col·lecció digital de l'obra de Pablo Picasso
 One Police Plaza, edifici seu del departament de policia de Nova York, als Estats Units
 Col·laboració publicoprivada (del seu nom en danès Offentligt-Privat Partnerskab), associació entre l'administració pública i una empresa privada per a prestar un servei públic
 Oligopèptid-permeasa, enzim present en els procariotes
 Orto-fenilfenol (del seu nom en anglès Orto-PhenylPhenol), compost orgànic emprat com a fungicida i antisèptic
 Polipropilè orientat (del seu nom en anglès Oriented PolyPropylene), làmina de polipropilè utilitzada per a envasat
 Object Push Profile, perfil utilitzat per a l'enviament d'informació en el programari Bluetooth
 opp. també és l'abreviatura del plural d'opus, terme llatí referit a una composició musical